Mannesmann bezeichnet:

 Mannesmann, ein ehemaliger deutscher Industriekonzern
 Mannesmann (Marke), eine rechtlich geschützte Marke
 Mannesmannröhren-Werke, ein Stahlrohrhersteller mit Sitz in Mülheim an der Ruhr
 Mannesmann Automobilwerk, eine ehemalige Automobilfabrik für Personenkraftfahrzeuge mit Sitz in Remscheid
 Mannesmann-MULAG, eine ehemalige Automobilfabrik für Nutzfahrzeuge mit Sitz in Aachen
 Brüder Mannesmann Werkzeuge, ein Werkzeughändler mit Sitz in Remscheid

 Mannesmann ist der Familienname von:

 Alfred Mannesmann (1859–1944), deutscher Ingenieur und Unternehmer
 Carl Mannesmann (1861–1950), Mitgründer von Brüder Mannesmann Werkzeuge
 Max Mannesmann (1857–1915), deutscher Erfinder und Unternehmer 
 Otto-Felix Mannesmann (1874–1916), deutscher Physiker und Ingenieur
 Reinhard Mannesmann (1856–1922), deutscher Erfinder und Unternehmer
 Reinhard Mannesmann senior (1814–1894), Werkzeugfabrikant in Remscheid

Siehe auch:

 Mannesmann-Hochhaus, Verwaltungsgebäude in Düsseldorf
 Mannesmann-Haus, Verwaltungsgebäude in Düsseldorf
 Mannesmann-Verfahren, Rohrherstellungsverfahren
 Mannesmann-Prozess, Wirtschaftsstrafverfahren
 Mannesmannturm Wien, Stahlfachwerkturm
 Mannesmannturm Hannover, Stahlfachwerkturm
 Mannesmann-Poll-Dreidecker, nicht fertiggestelltes deutsches Großflugzeug des Ersten Weltkriegs